Harry i wiaderko pełne dinozaurów (ang. Harry and His Bucket Full of Dinosaurs, 2005-2008) – kanadyjsko-brytyjski serial animowany. Od 9 lutego 2009 był emitowany w Polsce na kanale MiniMini. Od 1 października 2015 roku serial jest nadawany na kanale Polsat JimJam.

Opis fabuły 
Harry w dniu swoich ósmych urodzin otrzymuje od swojej babci prezent urodzinowy – wiaderko z sześcioma plastikowymi dinozaurami, które ożywają. Wskakując do wiaderka, dinozaury przenoszą go do magicznej krainy – Dinoświata.

Bohaterowie

Ludzie 
 Harry – ośmioletni bohater serii mieszkający z mamą i starszą siostrą w domku na przedmieściach. Posiadacz wiaderka dinozaurów.
 Sam – nastoletnia siostra Harry’ego.
 Mama Harry’ego i Sam – dużo pracuje, a gdy wraca, Harry opowiada jej o swoich przygodach. Jednak mama uważa, że to wszystko jest wytworem wyobraźni chłopca.
 Babcia Harry’ego i Sam – opiekuje się wnukami. Wie o Dinoświecie.
 Charley – sąsiadka Harry’ego. Czasem wraz z nim odwiedza Dinoświat.

Dinozaury 
 Taury – czerwony tyranozaurus rex. Lider dinozaurów.
 Trike – pomarańczowy triceratops. Jest bardzo silny i lubi dużo jeść.
 Pterence – żółty pterodaktyl. Jest najmniejszym dinozaurem, przez co brakuje mu pewności siebie.
 Steggy – niebieski stegozaur. Jest bojaźliwy i trochę niezdarny.
 Patsy – różowy apatozaur. Jedyna dziewczyna wśród dinozaurów. Lubi robić kolorowe dekoracje.
 Sid – turkusowy scelidozaur. Czyta dużo książek, dzięki czemu jest najmądrzejszy z dinozaurów.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini – Studio Publishing
Dialogi: Małgorzata Kochańska
Reżyseria: Tomasz Grochoczyński
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Kierownictwo produkcji:
 Mira Ornatowska,
 Aneta Staniszewska
Wystąpili:
 Jolanta Wołłejko –
 Mama Harry’ego i Sam,
 Babcia Harry’ego i Sam
 Iwona Rulewicz –
 Patsy,
 Charley,
 Sam, siostra Harry’ego
 Klaudiusz Kaufmann – Pterence
 Wojciech Kołakowski – Harry
 Tomasz Kozłowicz – Steggy
 Cezary Kwieciński – Taury
 Jerzy Słonka – Sid
 Krzysztof Szczerbiński – Trike (odc. 1-52)
 Ryszard Olesiński – Trike (odc. 53-104)
 Tomasz Grochoczyński –
 Gburek,
 pan Grzmot,
 pan Śnieg
 Brygida Turowska-Szymczak – pani Błyskawica
i inni

Tekst piosenki: Marta Kacperek
Śpiewali: Karolina Pawul i Wit Apostolakis-Gluziński
Lektor: Tomasz Kozłowicz

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Filmy o dinozaurach
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2008
Programy telewizji Teletoon